Botànica: Tipus de corol·la amb un pètal superior característic.
 Botànica: Nom usat en alguns sistemes de classificació taxonòmica per a la família de les Fabaceae. Vegeu Lleguminosa.